Die Football League First Division 1913/14 war die 26. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1913 und endete am 27. April 1914.

Die Blackburn Rovers gewannen mit sieben Punkten Vorsprung vor Aston Villa die zweite englische Meisterschaft in ihrer Vereinsgeschichte. Von den beiden Aufsteigern Preston North End und FC Burnley konnte nur der Klub aus Burnley die Klasse erhalten. Gemeinsam mit „PNE“ musste Derby County den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Notts County und Bradford Park Avenue ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||21
||29
||26
||20
||24
||26
||25
||29
||30
||22
||27
||25
||26
||30
||27
||27
||27
||25
||28
||23

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft der Blackburn Rovers 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1913/14 für die Blackburn Rovers in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Mike Jackman: Blackburn Rovers. A Complete Record 1875–1990. Breedon Books, Derby 1990, ISBN 0-907969-63-1 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1913-14 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1913/14
Fußballsaison 1913/14